Ранчо Руиз има више значења:

 Ранчо Руиз (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Руиз (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Руиз (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику